Het wereldkampioenschappen schaatsen allround 1996 werd op 2, 3 en 4 februari 1996 op Ludwig Schwabl Stadion te Inzell gehouden. Voor het eerst werden de wereldkampioenschappen allround voor vrouwen en mannen gezamenlijk gehouden.

Titelverdedigers waren de wereldkampioenen van 1995, de Duitse Gunda Niemann en de Nederlander Rintje Ritsma. Beiden prolongeerden hun wereldtitel.

Vrouwentoernooi
Achtentwintig schaatssters uit vijftien landen, drie uit Duitsland, Japan, Nederland, Oostenrijk, Roemenië en de Verenigde Staten, twee uit Italië, Oostenrijk en Rusland, één uit Canada, Letland, Noorwegen, Oekraïne, Polen, Zweden en voor de eerste keer Wit-Rusland, namen eraan deel.
Drie schaatssters debuteerden dit jaar.

Gunda Niemann-Kleemann stond met haar zevende deelname voor de zesde keer op het erepodium en werd voor de vijfde keer wereldkampioene. Ze werd daarmee de tweede vrouw die vijf maal de wereldtitel veroverde, Karin Enke ('82, '84, '86, '87 en '88) ging haar hierin voor. Haar landgenote Claudia Pechstein stond met haar vierde WK Allround deelname voor het eerst op het erepodium, zij werd tweede. Mie Uehara werd derde en was de tweede Japanse die op het erepodium stond, Seiko Hashimoto werd in '90 tweede en in '92 derde.

Emese Hunyady reed dit jaar haar elfde WK Allroundtoernooi, de zevende vrouw die dit aantal bereikte. Elena Belci en Heike Warnicke-Schalling reden hun tiende WK Allroundtoernooi, elf vrouwen waren hun hier in voor gegaan.

De Nederlandse vrouwen afvaardiging bestond dit jaar uit Annamarie Thomas (4e), Tonny de Jong (5e) en Carla Zijlstra (27e, gevallen op de 500m). Annamarie Thomas veroverde de zilveren medaille op de 500m.

Eindklassement

Mannen

Vrouwen

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd
 Vet gezet = kampioenschapsrecord

Langebaanschaatsen in 1996
Schaatsen in Duitsland
Sport in Inzell
 1996
Schaatsen
Sportevenement in Beieren